Никола Бояджиев може да се отнася за:

 Никола Бояджиев (1861 – неизв.), български актьор;
 Никола Бояджиев (1867 – 1911), български революционер.
 Никола Бояджиев (1889 – неизв.), български офицер, генерал-майор.
 Никола Бояджиев (1874 – 1945), български революционер